Област Разград (също и Разградска област) е една от 28-те области на България. Съседни на областта са: област Силистра на североизток, област Русе на запад-северозапад, област Търговище на юг-югозапад и на изток се намира област Шумен. Общата площ на областта е 2637 km². Има население от 103 223 души по данни от преброяване 2021 г.Пощенските кодове на населените места в област Разград са от 7200 (за град Разград) до 7499. МПС-кодът за област Разград е PP.

География 
Областта е разположена в Дунавската хълмиста равнина (Лудогорие) и е бедна откъм водни ресурси. Единствената по-голяма река е Бели Лом. Средногодишното ниво на валежите е 565 – 786 l/m². Усреднените годишни температури са 11 – 12 °C.

Населени места 
Населени места в област Разград (градовете са с удебелен шрифт):

Преди години община Ветово е част от област Разград, но се отделя и присъединява към област Русе.

Население

Численост на населението 
Численост на населението в населените места на днешните общини в област Разград, според преброяванията през годините:

Прираст на населението

Естествен прираст 
Раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на Националният статистически институт (НСИ):

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяванията на населението през годините:

Общини 
Численост и дял на етническите групи по общини, според преброяването на населението през 2011 г.:

Езици 
Численост и дял на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г.

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяванията на населението през годините:

Общини 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването на населението през 2011 г., по общини:

Източници

Външни препратки 

  
 Новините от област Разград Стар сайт: 
  Музикални изпълнители в стил рок или свързаните с него подстилове музика от областта в Български рок архиви